Ла-Робі́н-сюр-Гала́бр, Ла-Робін-сюр-Ґалабр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний схід від Парижа, 120 км на північний схід від Марселя, 9 км на північ від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 304,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Робін-сюр-Галабр на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Робін-сюр-Галабр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу